Дада́шев (Дада́шева) — фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Дадашев, Азер Исмаил оглы (род. 1946) — советский и азербайджанский композитор, народный артист Азербайджана. 
 Дадашев, Амирулла Гасан оглы (1903—1942) — советский военный, государственный и политический деятель.
 Дадашев, Ариф (род. 1982) — оперно-симфонический и хоровой дирижер.
 Дадашев, Васиф Яхья оглы (1939—2017) — советский и азербайджанский энергетик. Заслуженный энергетик СНГ.
 Дадашев, Дадаш Икрам оглы (род. 1932) — советский азербайджанский работник химической промышленности, Герой Социалистического Труда (1971).
 Дадашев, Ибрагимпаша Гусейн оглы (1926—1990) — советский азербайджанский борец вольного стиля.
 Дадашев, Магеррам Акпер оглы (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Дадашев, Максим Каибханович (1990—2019) — российский боксёр.
 Дадашев, Мамедрза Гасан оглы (1909—1984) — сельскохозяйственный работник, Герой Социалистического Труда.
 Дадашев, Манувах Мардахаевич (1912—1943) — горско-еврейский поэт.
 Дадашев, Мелик Юсуф оглы (1924—1996) — советский азербайджанский актёр, народный артист Азербайджанской ССР.
 Дадашев, Мурад Али оглы (род. 1978) — азербайджанский актёр и шоумен.
 Дадашев, Мусеиб Мирза оглы (1896—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дадашев, Мухтар Баба оглы (1913—1998) — советский азербайджанский актёр, народный артист Азербайджанской ССР.
 Дадашев, Райком Хасимханович (род. 1950) — чеченский физик, доктор физико-математических наук, профессор, действительный член и вице-президент Академии наук Чеченской Республики.
 Дадашев, Рафаэль Мелик оглы (1946—2020) — советский и азербайджанский актёр, народный артист Азербайджана (2006).
 Дадашев, Садых Алекпер оглы (1905—1946) — советский архитектор и историк архитектуры.
 Дадашев, Тофик Гасанович (род. 1947) — экстрасенс.
 Дадашев, Фарид Гасан оглы (род. 1930) — советский и азербайджанский учёный, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки, Лауреат Государственной премии Азербайджана (2010).
 Дадашев, Фахраддин Алисаиб оглы (род. 1950) — кеманчист, Народный артист Азербайджана.
 Дадашев, Шейхали Алескерович (1913—1995) — Герой Социалистического Труда.



См. также 
 Дадашов